Adelino Augusto Lopes (Bissau, 21 de novembro de 1976), também conhecido por Lino, é um ex-futebolista guineense que atuava como lateral-direito.

Carreira 
Iniciou sua carreira nas categorias de base do Porto, entre 1993 e 1995, ano em que estreou no futebol profissional, pelo Varzim. Nos Alvinegros, foram 84 jogos e 15 gols em 3 temporadas. Em Portugal, jogaria ainda por Marítimo (1998 a 2003), Portimonense (2003 a 2004) e Lusitânia (8 jogos em 2004).

Jogaria ainda 8 vezes pelo Assyriska (clube da comunidade assíria na Suécia), encerrando sua carreira no futebol da Bulgária, onde atuou até 2009 por Cherno More Varna, Beroe Stara Zagora e Lokomotiv Sófia.

Carreira internacional
Lino é o recordista em jogos pela seleção da Guiné-Bissau, estreando pelos Djurtus em 1996. O lateral-direito entrou em campo 36 pelos Djurtus, fazendo 2 gols. Encerrou sua carreira internacional em 2001, num amistoso contra o Mali.

Ligações externas 
 
 

Futebolistas da Guiné-Bissau
Futebolistas do Varzim Sport Club
Futebolistas do Portimonense Sporting Clube
Futebolistas do Club Sport Marítimo
Futebolistas do PFK Beroe
Naturais de Bissau
Jogadores da Seleção Guineense de Futebol
Emigrantes bissau-guineenses em Portugal